Nessi ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Nessi (* 1940), Schweizer Schriftsteller
 Angelo Nessi (1873–1932), Schweizer Journalist und Librettist
 Emilio Nessi (1949–2009), italienischer Journalist, Autor und Tierschützer
 Gian Gaspare Nessi (1800–1856), Schweizer Rechtsanwalt, Politiker, Tessiner Grossrat und Staatsrat
 Lino Nessi (* 1904; † unbekannt), paraguayischer Fußballspieler 

Nessi ist der Künstlername folgender Personen:
 Nessi Tausendschön (* 1963), deutsche Diseuse und Kabarettistin
 Nessi (Musikerin) (* 1989), deutsche Musikerin

Siehe auch:
 Nessie